Tjapajev kan syfta på:

Personer 
 Vasilij Tjapajev (1887–1919), bolsjevikisk rödarmébefälhavare under ryska inbördeskriget.

Geografi

Kazakstan 

 Tjapajev, ort, Västkazakstan, 
 Atyrau, oblysthuvudort, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar